A U.S. Open Cup de 1993 foi a 80ª temporada da competição futebolística mais antiga dos Estados Unidos. San Jose Oaks entra na competição defendendo o título.

O campeão da competição foi o Club Deportivo Mexico, conquistando seu segundo título, e o vice campeão foi o Philadelphia United German-Hungarians.

Participantes

Confrontos

Premiação 

1993
Desporto nos Estados Unidos em 1993
1993 no futebol
Futebol de 1993 nos Estados Unidos